

Musica 
 Canned Heat – gruppo musicale statunitense
 Canned Heat – album dei Canned Heat del 1967
 Canned Heat – singolo dei Jamiroquai del 1999, dall'album Synkronized

Altro 
 Canned heat – tifo di approvazione o disapprovazione aggiunto ad arte attraverso il sistema audio, nella terminologia del wrestling